Епархия Астиги () — упразднённая епархия, в настоящее время титулярная епархия Римско-Католической церкви.

История 
Античный город Астиги (сегодня — Эсиха) был столицей римской провинции Бетика и центром одноимённой епархии. Город пережил арабское нашествия и последние епископы епархии упоминаются в X веке. После Реконкисты и восстановления архиепархии Севильи территория епархии Астиги была передана другим епархиям.

С 1969 года епархия Астиги является титулярной епархией Римско-Католической церкви.

Епископы 
 епископ Геротей (I век);
 епископ Криспин (III век);
 епископ Гауденций (упоминается в 589 году);
 епископ Пегасий (упоминается в 589 году);
 Аниноим (590—610);
 епископ святой Фульгенций (610—619);
 епископ Марциан (622/624);
 епископ Абенций (633—638);
 епископ Марциан (638—646);
 епископ Эстебан (646—653);
 епископ Теодульф (681—683);
 епископ Нандорб (упоминается в 688 году);
 епископ Арвидий (упоминается в 693 году);
 епископ Леовигильдо (упоминается в 839 году);
 епископ Беат (упоинается в 862 году);
 епископ Мартинус (упоминается в 931 году).

Титулярные епископы 
 епископ Umberto Malchiodi (3.10.1969 — 14.01.1971);
 епископ Antal Jakab (23.12.1971 — 2.04.1980) — назначен епископом Алба-Юлии;
 tgbcrjg Pio Vittorio Vigo (13.01.1981 — 7.03.1985) — назначен епископом Никозии;
 епископ Агостино Маркетто (31.08.1985 — по настоящее время).

Источник 
 Annuario Pontificio, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, стр. 766, ISBN 88-209-7422-3
 Хронология епископов Астиги
 España Sagrada, X, Madrid 1753, стр. 71-130

Ссылки 
 Информация 
 Информация 

А